Die Saison 2013/14 war die zweite Spielzeit des Eishockey-Bewerbes der Inter-National-League, die als länderübergreifender Nachfolger der Nationalliga fungiert. Titelverteidiger ist der EHC Bregenzerwald. Die Saison wurde mit sechzehn Mannschaften ausgetragen und begann am 21. September.

Im Vorfeld

Teilnehmende Mannschaften 
Nachdem in der Vorsaison noch sechs Mannschaften (vier aus Österreich, zwei aus Slowenien) an den Start gegangen waren, wurde das Teilnehmerfeld für diese Saison stark erweitert. Insgesamt 16 Mannschaften aus drei Staaten nannten für den Bewerb. Neu hinzu kamen auch fünf Teams aus Italien, womit die Liga auch zum inoffiziellen Nachfolger der Serie A2, der italienischen zweiten Spielklasse wurde. Dies war eine direkte Konsequenz des schon länger in einer Krise steckenden italienischen Eishockeys, das mit sinkenden Zuschauerzahlen und finanziellen Problemen bei den Clubs zu kämpfen hatte. Gleichzeitig war der HC Bozen in die Erste Bank Eishockey Liga gewechselt.

Auch der Standort Jesenice feierte mit dem neu gegründeten Team Jesenice eine Wiederauferstehung, nachdem der Vorgängerclub im Jahr 2012 aufgelöst worden war. Die Mannschaft war von 2006 bis 2012 in der Erste Bank Eishockey Liga an den Start gegangen.

Übersichtstabelle 

In der nachstehenden Tabelle sind die Eckdaten der teilnehmenden Mannschaften aufgeführt. Wie bereits in der Vorsaison trägt der EHC Bregenzerwald seine Spiele im Messestadion Dornbirn, der Heimstätte des EBEL-Clubs EC Dornbirn aus, da die Mannschaft in ihrer Heimatstadt Alberschwende nur über eine Freiluftarena verfügt.

Modus 
Gespielt wird ein Grunddurchgang in Form einer einfachen Hin- und Rückrunde. Anschließend werden drei Gruppen gebildet und eine weitere einfache Hin- und Rückrunde ausgetragen. Die fünf bestplatzierten Clubs spielen in einer »Masterrunde« das Heimrecht für das Viertelfinale aus, die ersten drei erhalten ein Wahlrecht für ihren Viertelfinal-Gegner. Die übrigen Clubs bilden zwei Qualifikationsgruppen A und B. Die beiden Gruppenersten sind für das Viertelfinale qualifiziert, die beiden Zweitplatzierten spielen den letzten Playoff-Platz in einem Entscheidungsspiel aus. Anschließend folgen Viertelfinale, Halbfinale und Finale als Serien im Modus Best of Five.

Grunddurchgang

Tabelle nach dem Grunddurchgang

Zwischenrunde

Masterround

Qualifikationsrunde Gruppe A

Qualifikationsrunde Gruppe B

Entscheidungsspiel 
Zwischen dem HC Jesenice und dem SV Kaltern wurde ein Entscheidungsspiel um den Einzug in die Playoffs ausgetragen, welches mit 4:3 nach Verlängerung an Jesenice ging.

Playoffs

Playoff-Baum

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Kader des INL-Meisters

Zuschauerstatistik 
Die folgende Tabelle gibt die Zuschauerzahlen der Vereine wieder. Angeführt sind die Heimspiele mit Stand 8. April 2014 (Ende der Saison) sowie die Gesamtsumme der Liga.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ligapräsentation des ÖEHV, PDF-Datei

2013/14
Eishockeysaison 2013/14